П'єрркур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 П'єрркур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена